Колумбия (Нуна, Хадсонленд) — гипотетический суперконтинент, существовавший в статерийский период (1,8—1,5 млрд лет назад), палеопротерозойской эры, что делает его одним из старейших суперконтинентов. Предположение о его существовании было выдвинуто Дж. Роджерсом и М. Сантошем в 2002 году. Колумбия состояла из прото-кратонов, которые позже вошли в состав Лаврентии, Фенносарматии (Балтики), Украинского (Азово-Подольского) щита, Амазонского щита, Австралии и, возможно, Сибири, Сино-Корейской платформы и Калахарийской платформы. На существование этого континента указывают геологические и палеомагнитные данные.

Размер и расположение 
Размеры суперконтинента оценивают в 12 900 километров с севера на юг и около 4800 км в самой широкой части. Восточное побережье Индии было соединено с западной частью Северной Америки, а южная Австралия — с Западной Канадой. Большая часть Южной Америки была развёрнута таким образом, что западный край современной Бразилии был совмещён с восточной частью Северной Америки, образуя континентальный край, тянущийся до южного края Скандинавии.

Формирование 
Формирование Колумбии произошло 2,0—1,8 млрд лет назад. В её состав вошли почти все континентальные блоки Земли. Кратонные блоки в Южной Америке и Западной Африке объединились 2,1—2,0 млрд лет назад. Кратоны Капвааль и Зимбабве в южной части Африки соединил пояс Лимпопо около 2,0 млрд лет назад. Кратонные блоки Лаврентии соединились несколькими орогенами 1,9—1,8 млрд лет назад. Кратоны Кола, Карелия, Волго-Уральский и Скифская плита были объединены 1,9—1,8 млрд лет назад. Анабарский и Алданский кратоны в Сибири были соединены 1,9—1,8 млрд лет назад Акитканским и Центрально-Алданским орогенами. Восточная Антарктида и неизвестный континентальный блок оказались соединены орогеном Трансантарктических гор. Южный и Северный Индийский блоки были соединены Центрально-Индийской тектонической зоной. Восточный и западный блоки Северо-Китайского кратона около 1,85 млрд лет назад объединил Транс-Северо-Китайский ороген.

После окончательного объединения всех блоков около 1,8 млрд лет назад Колумбия продолжала расти за счёт аккреции на её краях. Это продолжалось около 0,5 млрд лет.

Разделение 
Колумбия начала распадаться около 1,6 млрд лет назад из-за образования рифтов вдоль западной окраины Лаврентии (супергруппы Белт и Пёрселл), Восточной Индии (рифты в районе рек Маханади и Годавари), южной окраины Балтики (супергруппа Телемарк), юго-восточной окраины Сибири (рифейские авлакогены), северо-западной окраины Южной Африки (медный пояс Калахари) и северной окраины Северо-Китайского блока (пояс Чжаэртай-Баян Обо).

Распад продолжался вплоть до окончательного разделения суперконтинента в калимийском периоде (1,3—1,2 млрд лет назад).

Примечания 

Суперконтиненты
Древние континенты
Палеопротерозой